Xaverius ist der Name folgender Personen:

 Maurus Xaverius Herbst (Florian Johann Friedrich Herbst von Plankstetten; 1701–1757), Benediktiner und Abt vom Kloster Plankstetten

Siehe auch:
 Xaver
 Franziskus-Xaverius-Verein (Xaveriusverein), katholischer Missionsverein 
 Franz-Xaver-Kirche